Miejscowości w Wielkiej Brytanii:
 Kelso – miasto w Szkocji w Scottish Borders
 Opactwo Kelso 

Miejscowości w USA:
 Kelso – wieś w stanie Missouri, w hrabstwie Scott
 Kelso – miasto w stanie Waszyngton, w hrabstwie Cowlitz
Gminy w USA:
 Kelso (ang. Kelso Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Dearborn
 Kelso (ang. Kelso Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Sibley
 Kelso (ang. Kelso Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Scott
 Kelso (ang. Kelso Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Traill